Příjmení Blahník nosí více osobností:

 Antonín Blahník (1869–1896) – český elektrotechnik, vynálezce elektrické obloukové lampy
 František Blahník (1904–1963) – český hudebník a hudební skladatel
 Josef Blahník (1918–1989) – český římskokatolický kněz
 Manolo Blahník (Blahnik, * 1942) – španělský módní návrhář českého původu
 Miloslav Blahník (* 1927) – český voják a politik
 Roman Blahník (1897–1966) – český hudební skladatel, klavírista a kapelník
 Vojtěch Kristián Blahník (1888–1934) – český divadelní historik a kritik

 ženská varianta s přechýlením

 Marie Blahníková (1846–1914) – česko-americká lékárnice

Česká příjmení